Dolopsidea är ett släkte av steklar som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1944. Dolopsidea ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Dolopsidea